Медаль «За любовь к Отечеству» — государственная награда ряда стран. Известны следующие:
 Медаль «За любовь к Отечеству» (Российская империя)
 Медаль «За любовь к Отечеству» (Туркмения)

См. также
 Гимн любви к Отечеству — один из неофициальных гимнов Польши